Bodendorf heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Bad Bodendorf, Stadtteil von Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Bodendorf (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bodendorf (Haldensleben), Ortsteil der Stadt Haldensleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

 Bodendorf (Gemeinde Mank), Ortschaft in der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bodendorf (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Bodendorf (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark

sowie:
 Bunești (Brașov), Gemeinde in Siebenbürgen, Rumänien (deutscher Name)
 Bogdand, Gemeinde im Kreis Satu Mare in Rumänien (deutsch Boden- oder Bogendorf)

Bodendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Bodendorf (* 1953), deutsche Sprinterin
 Freimut Bodendorf (* 1953), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Holger Bodendorf (* 1967), deutscher Koch
 Kurt Bodendorf (1898–1976), deutscher Chemiker und Pharmazeut

Siehe auch:
 Bodendorff
 Bodensdorf